UK Championship 2011 – trzeci rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2011/2012. Zawody odbyły się w dniach 3–11 grudnia 2011 roku. Miejscem rozegrania była ponownie, po kilkuletniej przerwie, Barbican Centre w Yorku.

W finale młody Anglik Judd Trump pokonał Marka Allena 10:8, mimo że prowadził już 8:3. Dla Trumpa był to drugi wygrany turniej rankingowy w karierze.

W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Nagrody

Finansowe 
 Zwycięzca: £100 000
 II miejsce: £46 000
 Półfinalista: £23 250
 Ćwierćfinalista: £16 450
 Ostatnia 16: £12 050
 Ostatnia 32: £8 750
 Ostatnia 48: £5 500
 Ostatnia 64: £2 300
 Najwyższy break kwalifikacji: £500
 Najwyższy break w fazie zasadniczej turnieju: £5 000
 Break maksymalny: £15 000

Łączna pula nagród: £625 000

Rankingowe 
Zawodnicy odpadający w swoim pierwszym meczu otrzymują połowę punktów (liczba podana w nawiasach).

 Zwycięzca: 8 000
 II miejsce: 6 400
 Półfinalista: 5 120
 Ćwierćfinalista: 4 000
 Ostatnia 16: 3040
 Ostatnia 32: 2240 (1120)
 Ostatnia 48: 1840 (920)
 Ostatnia 64: 1440 (720)
 Ostatnia 80: 1040 (520)
 Ostatnia 96: 640 (320)

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy nierozstawieni 
W nawiasie podano miejsce w oficjalnym rankingu:

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne do turnieju UK Championship odbyły się w dniach 5 – 9 listopada 2011 roku w South West Snooker Academy w Gloucester w Anglii. Wyłoniły one 16 zawodników, którzy zagrali w pierwszej rundzie w parach z zawodnikami rozstawionymi.

Drabinka kwalifikacji

Runda pre-eliminacyjna 
Do 6 frame’ów

Rundy 1–4

Breaki stupunktowe

Turniej główny 
 144, 134, 122 Stephen Maguire
 141, 139, 129, 125, 101 Mark Allen
 140, 136 Matthew Stevens
 133, 123, 101 Martin Gould
 133, 103 Ding Junhui
 131 Marco Fu
 128 Stuart Bingham
 127, 124 Ricky Walden
 123, 114 Ronnie O’Sullivan
 120, 109, 106, 106 Judd Trump
 118 Dominic Dale
 117 Graeme Dott
 111, 102 Mark Selby
 105, 101 Neil Robertson
 103 Stephen Lee
 102 Matthew Selt
 102 Shaun Murphy
 101 Marcus Campbell
 101 John Higgins

Kwalifikacje 
 139 David Hogan
 134, 100 Sam Baird
 130 Jamie Jones
 127 Ian McCulloch
 127 Ryan Day
 126 Robin Hull
 124 Mark Joyce
 123 Fergal O’Brien
 122 Mark Davis
 121 Li Yan
 118 Ben Woollaston
 117 Adam Wicheard
 117 David Grace
 111 Lucky Vatnani
 110 Rory McLeod
 110 Robert Milkins
 109 Daniel Wells
 109 Jamie Cope
 109 Peter Lines
 108 Anthony McGill
 108 Ricky Walden
 106 Luca Brecel
 106 Jimmy Robertson
 104 Gerard Greene
 103 Aditya Mehta
 103 Jimmy White
 102 Sam Craigie
 102 David Gilbert
 100 Tian Pengfei

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2011 w serwisie www.snookerworld.pl

2011 w sporcie
UK Championship
2011 w Anglii
York